Супербоул IX () — решающий матч НФЛ, девятая игра Американской Футбольной Конференции (АФК) против Национальной Футбольной Конференции (НФК). В матче играли Миннесота «Вайкингс» от НФК и Питтсбург «Стилерз» от АФК. Матч прошел 12 января 1975 года. Победу одержал Питтсбург со счетом 16-6 в присутствии 80 997 человек

Трансляция 
В США игру транслировал NBC. Однако ночь перед Супербоулом транслировал CBS. Джинни Моррис стала первой женщиной, которая вела эфир перед Супербоулом.

Ход матча 
ПЕРВАЯ ПОЛОВИНА

Первые две четверти команды только оборонялись и в итоге к перерыву счет (2-0) был самым маленьким в истории Супербоулов (по состоянию на 2022 год). Дуайт Уайт, из Питтсбурга, остановил игрока соперников в своей зачетной зоне и тем самым сделал сейфти. Питтсбург повел 2-0. Это был первый сейфти в истории Супербоулов. «Вайкингс» могли сделать тачдаун перед перерывом, но пас на чужую 5-ярдовую линию был перехвачен.

ВТОРАЯ ПОЛОВИНА

Не удачный «кик-офф» дал Питтсбургу хорошую позицию на поле и вскоре Питтсбург повел 9-0. Уже в четвёртой четверти Миннесота заблокировала пант. После блока мяч упал в зоне Питтсбурга и игрок Миннесоты накрыл его для тачдауна. Экстрапоинт не был реализован, но «Вайкингс» сократили счет. 6-9 в пользу Питтсбург за 10 минут до конца четвёртой четверти. Казалось Викингом удастся не пропустить очки, но пас на 5-ярдовую линию, а затем в тачдаун, сделал счет 16-6 в пользу Питтсбурга. Викинги не смогли набрать очки и время истекло.

СТАТИСТИКА

Супербоул IX: Питтсбург Стилерз 16, Миннесота Вайкингс 6

Новый Орлеан, Луизиана

ДЕЙСТВИЕ В МАТЧЕ, PIT-Питтсбург, MIN-Миннесота

■ Первая четверть:

■ Вторая четверть:

 PIT-7:11-Фрэнк Таркентон, из Миннесоты, остановлен в своей зоне для сейфти Питтсбурга. Питтсбург повел 2:0

■ Третья четверть:

 PIT-13:25-9-ярдовый тачдаун+экстрапоинт. Питтсбург ведет 9:0

■ Четвёртая четверть:

 MIN-10:33-Пант блокирован для тачдауна. Экстропоинт не реализован. Миннесота сокращает до 6:9

 PIT-3:31-4-ярдовый тачдаун+экстрапоинт. Питтсбург ведет 16-6

См. также 
 тачдаун
 американский футбол

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт «Супербоул»

09
НФЛ в сезоне 1974